En nombre William Ryan puede referirse a las siguientes personas:

William Ryan, regatista australiano;
William Ryan Dawson, ornitólogo americano.